Góra Kalwaria – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim
 Góra Kalwaria – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim
 Góra Kalwaria – stacja kolejowa w Górze Kalwarii, w województwie mazowieckim
 Góra Kalwaria – dawna gmina wiejska w powiecie grójeckim w guberni warszawskiej

Zobacz też 
 Góra Kalwaria Wąskotorowa